Никола́й Ефи́мович Ефи́мов:
 Ефимов, Николай Ефимович (1799—1851) — русский архитектор, академик архитектуры ИАХ.
 Ефимов, Николай Ефимович (1838—1891) — русский художник.